Osoby o tym nazwisku:
 Ołeksandr Kuźminski − rosyjski, a następnie ukraiński wojskowy, emigracyjny działacz wojskowy
 Remigiusz Kuźmiński − polski wokalista i dyrygent
 Wasyl Kuźminski − ukraiński piłkarz, trener